Hazy ist der Familienname folgender Personen:

 Erzsébet Házy (1929–1982), ungarische Sängerin
 Steven F. Udvar-Házy (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Hasi
 Hazzi